

Patronyme 

 Jacques Chegaray (1916-1993), un auteur et conférencier français ;
 Michel-Charles Chégaray (1802-1859),  un magistrat et homme politique français ;
 Yves Chegaray (), un assureur, patron de presse et homme politique français.